Post coitum je výraz pocházející z latiny, který se překládá jako „po pohlavním styku“. Tento výraz se přebírá z aforismu post coitum omne animal triste, tedy „každý tvor je po pohlavním styku smutný“. Post Coitum je název pro:

 Post Coitum, Animal Triste – je film francouzské režisérky Brigitte Roüan z roku 1997; v hlavní roli Brigitte Roüan, Patrick Chesnais, Françoise Arnoul a další
 Post coitum (film, 2001) – film španělského režiséra Antonia Molera Sánecheze; v hlavní roli Marcial Álvarez a Nuria Mencía
 Post Coitum (film, 2004) – film slovenského režiséra Juraje Jakubiska; v hlavní roli Franco Nero, Eva Elsnerová, Richard Krajčo a další.